Robert Wilson může být:

 Robert Woodrow Wilson (* 1936) – americký astronom
 Robert Anton Wilson (1932–2007) – americký spisovatel a filosof
 Robert Brian Wilson (* 1968) – americký herec
 Robert Wilson (režisér) (* 1941) – americký režisér
 Robert Wilson (operní pěvec) (1907–1964) – skotský operní pěvec

podobné
 Robert Wilson Shufeldt (1850–1934) – americký ornitolog, lékař, fotograf a armádní důstojník

Externí odkazy